Каза Пия:

 Каза Пия — португальская благотворительная образовательная организация
 «Каза Пия» — португальский футбольный клуб из Лиссабона